Vicente Álvarez (auteur), opperbroodmeester van keizer Karel V
Vicente Álvarez (generaal), (1862–1942), Filipijns revolutionair generaal
Vicente Álvarez (voetballer), (1960-), Spaans voetballer

Vicente Álvarez Areces, (1943–2013), Spaans politicus
Vicente Álvarez Travieso, (1705–1779), Spaans rechter en politicus